Алту-Алегри:

 Алту-Алегри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул. 
 Алту-Алегри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рорайма. Составная часть мезорегиона Север штата Рорайма. 
 Алту-Алегри — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Составная часть мезорегиона Арасатуба.
 Алту-Алегри-ду-Мараньян — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Алту-Алегри-ду-Пиндаре — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Алту-Алегри-дус-Паресис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония.